Bengt Holmberg kan avse:

Bengt Holmberg (språkvetare), 1904–1985.
Bengt Holmberg (fysiker), 1919–2010.
Bengt Holmberg (teolog), född 1942.
Bengt Holmberg (trafikforskare), född 1945.